Haar (zoogdier), een uitgroeisel van de opperhuid bij een zoogdier
 Lichaamsbeharing, haar op het menselijk lichaam 
 Indumentum, het totaal van alle haren op een plant of een deel van een plant